SPK har olika betydelser:

 Stockholms Paddlarklubb, bildad 1926. 
 Sozialistisches Patientenkollektiv, tysk patientgrupp startad av Wolfgang Huber 1970.
 SPK, australisk industrimusikgrupp, bildad 1978.
 Statens pris- och kartellnämnd.